Луј Жозеф Ксавијер Франсоис или Луј Жозеф (фр. Louis Joseph Xavier François de France или Louis-Joseph de France) је био друго дете и први син француске краљице Марије Антоанете и Луја XVI.

Рођен је 22. октобра 1781, у Версајском дворцу а умро од последица туберкулозе, 4. јуна 1789, у Меудону. Као француски престонаследник, је носио титулу дофена.

Породично стабло

Породица

Браћа и сестре

Литература 
 -{History of Dauphin County, Pennsylvania Historical Commission, Harrisburg, Pennsylvania}-

Спољашње везе 

Рођени 1781.
Умрли 1789.
Династија Бурбон